Die To Rise In Spring är hardcorebandet Mammuths tredje album, som släpptes 2005.

Låtar 
 Die To Rise In Spring
Carried By The Wind
Reflecting Light
Blind Man Walking
Consume
When I Fall
My Given Life
Whatevermay
When My Day Are Over
Jewel Of God
Come Silence

Svenska musikalbum
Musikalbum 2005